HAVA oder Hava steht als Abkürzung oder Künstlername für:

 Hanseatische Verlagsanstalt
 Help America Vote Act, ein amerikanisches Gesetz
 Hava (Musikerin) (* 1998), deutsche Rapperin und Sängerin
 Jiří Háva (* 1944),  tschechoslowakischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Haʻava
 Hawa

Abkürzung